Ганахлеба — название населённых пунктов.

Грузия 
Ганахлеба — село в Гальском районе Абхазии/Гальском муниципалитете.
Ганахлеба — село в Гульрипшском районе Абхазии/Гульрипшском муниципалитете.
Ганахлеба — село в Дманисском муниципалитете.
Ганахлеба — село в Хелвачаурском муниципалитете.
Ганахлеба — село в Хулойском муниципалитете.